Il mebibit è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati e fa parte dei vari multipli del bit. 
Il termine deriva dalla contrazione di mega binary digit ed ha per simbolo Mib.

Descrizione

Conversioni 
In bit:

  Mib = 1 gibibit 
  Mib = 1 tebibit 
  Mib = 1 pebibit 
  Mib = 1 exbibit 
  Mib = 1 zebibit 
  Mib = 1 yobibit 

In byte:

 8 Mib = 1 mebibyte 
  Mib = 1 gibibyte 
  Mib = 1 tebibyte
  Mib = 1 pebibyte
  Mib = 1 exbibyte
  Mib = 1 zebibyte
  Mib = 1 yobibyte

Voci correlate 
 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza dei dati

Unità di informazione